Auguste Trillat (1861-1944), chimiste et biologiste français ;
 Ennemond Trillat (1890-1980), pianiste français ;
 Georges Trillat (né en 1944), comédien français ;
 Jean-Jacques Trillat (1899-1987), physicien français ;
 Marcel Trillat (1940-2020),  journaliste, réalisateur de films documentaires et auteur français ;
 Philippe Trillat (né en 1983), acteur et artiste peintre chilien.